Johnny Rebel – amerykański piosenkarz.
 Johnny Reb – potoczne określenie na żołnierza Konfederacji z okresu wojny secesyjnej.